Nikolai Parijski () ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Nikolajewitsch Parijski (1900–1996), sowjetisch-russischer Astronom und Geophysiker
 Nikolai Wassiljewitsch Parijski (1858–1923), russischer Chirurg und Orthopäde